Бежаново () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. Население составляет 121 человек.

== Ссылки ==
 Статистика населения 

Сёла Добричской области